Policy of Truth este o piesă a formației britanice Depeche Mode. Piesa a apărut pe albumul Violator, în 1990.

Track listings 
1. Policy of Truth (Single version) - 5:10
2. Kaleid - 4:17
3. Policy of Truth (Beat Box Mix) - 7:13
4. Policy of Truth (Capitol Mix) - 8:00
5. Kaleid (When Worlds Mix) - 5:22
6. Policy of Truth (Trancentral Mix) - 5:55
7. Kaleid (Remix) - 4:36
8. Policy of Truth (Pavlov's Dub) - 6:02

Curiosities 
1. "Policy of Truth" is the second single by Depeche Mode, when Martin Gore is playing the bass guitar, and first, when David Gahan is singing and playing the electric guitar.
2. During the tours World Violaton Tour, Devotional Tour, Touring the Angel, Tour of the Universe and The Delta Machine Tour, Depeche Mode was playing the 7" single version of track.
3. In live versions of "Policy of Truth", Martin Gore wasn't and don't playing the bass guitar (but playing the keyboard).
4. During the World Violaton Tour and Devotional Tour, Alan Wilder wasn't playing the drums in this song (but like the Martin Gore was playing the keyboard).
5. 7" single version of "Policy of Truth" have only a electro intro, which wasn't have a 12" single version and album version of track.

Musicains 
1. David Gahan - lead vocals, electric guitar
2. Martin Gore - keyboard, bass guitar, backing vocals
3. Andrew Fletcher - keyboard, drums
4. Alan Wilder - keyboard, drums, backing vocals

Piese din 1990
Piese Depeche Mode